Шрапне́ль:
 Шрапнель, Генри (1761—1842) — офицер британской армии, предложивший конструкцию артиллерийского снаряда для поражения живой силы противника, впоследствии названную его именем.
 Шрапнель — вид артиллерийских снарядов, предназначенных для поражения живой силы.
 «Шрапнель» — перловая каша (переносное значение).
 Шрапнель — трансформер-десептикон.